|-
| 33601 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33602 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33603 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33604 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33605 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33606 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33607 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33608 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33609 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33610 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33611 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33612 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33613 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33614 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33615 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33616 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33617 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33618 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33619 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33620 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33621 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33622 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33623 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33624 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33625 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33626 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33627 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33628 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33629 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33630 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33631 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33632 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33633 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33634 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33635 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33636 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33637 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33638 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33639 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33640 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33641 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33642 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33643 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33644 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33645 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33646 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33647 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33648 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33649 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33650 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33651 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33652 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33653 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33654 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33655 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33656 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33657 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33658 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33659 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33660 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33661 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33662 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33663 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33664 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33665 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33666 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33667 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33668 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33669 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33670 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33671 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33672 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33673 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33674 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33675 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33676 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33677 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33678 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33679 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33680 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33681 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33682 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33683 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33684 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33685 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33686 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33687 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33688 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33689 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33690 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33691 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33692 - ||  || 14 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 33693 - || 1999 KA || 16 mai 1999 ||  || 
|-
| 33694 - || 1999 KN || 16 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 33695 - ||  || 17 mai 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 33696 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33697 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33698 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33699 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 33700 - ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-